Jabłonów peut désigner :

Topnoymie
en Pologne :
 Jabłonów, village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Jabłonów, village de la voïvodie de Łódź
 Jabłonów, village de la voïvodie de Mazovie
 Jabłonów, village de la voïvodie de Lubusz